Норберт Гёнётт (; 23 июля 1854, Париж, Франция — 9 октября 1894, Овер-сюр-Уаз) — французский живописец-импрессионист, гравёр и иллюстратор, прежде всего известный как автор рисунков к роману «Земля» Эмиля Золя (1889). Автор более 150 офортов и литографий.

Биография 
Родился в Париже. Учился живописи в Школе изящных искусств у Изидора Пильса. После смерти Пильса в 1875 году Гёнётт бросает учёбу. Вскоре он встречает Марселена Дебутена и становится завсегдатаем кафе «Новые Афины» (), где знакомится с Ренуаром и Мане. С Ренуаром их связывают теплые дружеские отношения — Гёнётт позирует для его полотен, в частности, «Качелей» и «Бала в Мулен де ла Галетт».

Дебютировал на выставке Парижского салона в 1876 году. В поисках вдохновения много путешествует по Европе, посещает Лондон, Роттердам и Венецию. В 1889 году иллюстрирует первое издание романа «Земля» Эмиля Золя.

В 1891 году, в связи с обострением туберкулёза, вынужден покинуть Париж. Он переезжает в Овер-сюр-Уаз, где проходит курс лечения у Поля Гаше. Гёнётт умер 9 октября 1894 года.

Галерея

Литература

На русском языке

На других языках

Ссылки 
 Норберт Гёнётт 
 Биография художника 

Художники Франции XIX века
Художники-импрессионисты Франции
Гравёры Франции
Гравёры XIX века
Выпускники лицея Кондорсе
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств
Умершие от туберкулёза